Catz (Frankrijk), een plaats in Frankrijk
 Catz (computerspel), een Wii-spel uit 2007
 Catz-elixer, zie Bernard Heimans Catz